Mont Louis eller Mont-Louis kan syfta på:

 Mont-Louis, Pyrénées-Orientales – en kommun i Frankrike

Se även 
 Montlouis – en kommun i Frankrike
 Montlouis-sur-Loire – en kommun i Frankrike